Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 2012 probíhala v areálu londýnského All England Lawn Tennis and Croquet Clubu, tradičním dějišti třetího grandslamu sezóny Wimbledonu. Soutěž se konala v období od 28. července do 5. srpna 2012 na dvanácti travnatých dvorcích, poprvé na tomto povrchu od znovuzařazení tenisu do rodiny olympijských sportů v roce 1988.

Turnaj pořádaly Mezinárodní tenisová federace a Mezinárodní olympijský výbor. Mužská dvouhra je součástí profesionálního okruhu ATP World Tour a 64 tenistů si dle dosažené fáze turnaje potřetí v historii připsalo body do žebříčku ATP. Hrálo se na dva vítězné sety, vyjma finále, ve kterém bylo k zisku zlaté olympijské medaile potřeba vyhrát sady tři. Tiebreak se konal v závěru všech setů za stavu her 6–6 vyjma rozhodující sady, v níž se pokračovalo celými gamy až do zisku rozdílu dvou her.

Obhájcem zlaté medaile z LOH 2008 v Pekingu byl španělský třetí hráč světa Rafael Nadal, který však pro nedoléčené poranění kolena 19. července 2012 z turnaje odstoupil.

Olympijským vítězem se stal třetí nasazený Brit Andy Murray, který ve finále zdolal švýcarskou světovou jedničku Rogera Federera ve třech sadách, když dokázal odvrátit všech devět soupeřových šancí na breakbol. Murray tak oplatil Federerovi porážku z finále Wimbledonu 2012, která se na centrálním dvorci odehrála o měsíc dříve.

Bronzovou medaili vybojoval Argentinec Juan Martín del Potro, který v zápase o tento olympijský kov porazil srbskou světovou dvojku Novaka Djokoviće.

Rekordy 
Zápas druhého kola mezi čtvrtým nasazeným Jo-Wilfriedem Tsongou a Kanaďanem Milosem Raonicem skončil výsledkem 6–3, 3–6 a 25–23. Byl v něm odehrán rekordní počet 66 gamů, nejvíce v jediném zápasu hraném na dva vítězné sety v historii olympijských her. Hráči tak překonali rekordní počet 63 her v zápase úvodního kola ženské čtyřhry na LOH 1988 v Soulu mezi kanadskou dvojicí Carling Bassett-Segusovou a Jill Hetheringtonovou, které zdolaly Argentinky Mercedes Pazovou a Gabrielu Sabatiniovou v poměru 7–6, 5–7 a 20–18. Současně se jednalo nejdelší olympijský zápas, jehož dobu trvání překonalo o dva dny později hrané semifinále mezi Federerem a del Potrem.

Semifinálové utkání, ve kterém Roger Federer zdolal Juana Martína del Potra 3–6, 7–6 a 19–17, bylo nejdelším zápasem hraným na dvě vítězné sady v otevřené éře tenisu. Jeho doba trvání činila 4 hodiny a 26 minut, čímž překonalo rekord o 23 minut, který drželo semifinále Novaka Djokoviće a Rafaela Nadala z turnaje Mutua Madrilena Madrid Open 2009.

Harmonogram

Soutěž mužské dvouhry

Nasazení hráčů 
  (finále, stříbrná medaile)
  (semifinále)
  (vítěz, zlatá medaile)
  (3. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (1. kolo)
  (3. kolo)
  (semifinále, bronzová medaile)
  (2. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (čtvrtfinále)
  (3. kolo)
  (2. kolo)
  (1. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3 se zápasem o 3. místo
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále o zlatou medaili
| 3rd=Zápas o bronzovou medaili

|RD1-seed1=1
|RD1-team1=|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=77
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=10
|RD1-team2=
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=65
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=15
|RD1-team3=
|RD1-score3-1=4
|RD1-score3-2=64
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=8
|RD1-team4=
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=77
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=11
|RD1-team5=
|RD1-score5-1=4
|RD1-score5-2=1
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=3
|RD1-team6=|RD1-score6-1=6
|RD1-score6-2=6
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=5
|RD1-team7=
|RD1-score7-1=1
|RD1-score7-2=5
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8=
|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=7
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1=
|RD2-score1-1=3
|RD2-score1-2=77
|RD2-score1-3=19|RD2-seed2=8
|RD2-team2=
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=65
|RD2-score2-3=17

|RD2-seed3=3
|RD2-team3=

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|RD1-seed01=1
|RD1-team01=|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=5
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=7
|RD1-score02-3=3

|RD1-seed03=
|RD1-team03=|RD1-score03-1=7
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=
|RD1-score04-1=5
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=
 
|RD1-seed05=IP
|RD1-team05=
|RD1-score05-1=3
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=
 
|RD1-seed07=
|RD1-team07=|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=711
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=14
|RD1-team08=
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=69
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=10
|RD1-team09=
|RD1-score09-1=77
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=61
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=610
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=3
|RD1-seed12=IP
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=712
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=6
 
|RD1-seed13=
|RD1-team13=
|RD1-score13-1=65
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=Alt
|RD1-team14=|RD1-score14-1=77
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=
 
|RD1-seed15=
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=7
|RD1-team16=|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=
 
|RD2-seed01=1
|RD2-team01=|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=77
|RD2-score03-2=63
|RD2-score03-3=5
|RD2-seed04=
|RD2-team04=|RD2-score04-1=64
|RD2-score04-2=77
|RD2-score04-3=7

|RD2-seed05=10
|RD2-team05=

 2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|RD1-seed01=4
|RD1-team01=
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=IP
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=Alt
|RD1-team03=
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=2
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=IP
|RD1-team04=|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=
 
|RD1-seed05=
|RD1-team05=
|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06={{Nowrap|
|RD3-score01-1=77
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=65
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=IP
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=5
|RD3-score03-3=1
|RD3-seed04=2
|RD3-team04={{Nowrap|}}
|RD3-score04-1=4
|RD3-score04-2=7
|RD3-score04-3='6

|RD4-seed01=5
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=1
|RD4-score01-2=5
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=2
|RD4-team02=

Kvalifikovaní hráči 
Dne 26. června 2012 Mezinárodní tenisová federace oznámila kvalifikované hráče do olympijského turnaje. 56 nejvýše postavených tenistů na žebříčku ATP z pondělního hodnocení 11. června 2012, kteří byli schopni zasáhnout do turnaje, se automaticky klasifikovalo do soutěže. Limitujícím faktorem byla účast maximálně čtyř olympioniků z jednoho státu.

Pokud byli mezi prvními padesáti šesti hráči žebříčku více než čtyři tenisté jednoho národního svazu, pak do turnaje mohli nastoupit pouze čtyři nejvýše klasifikovaní. Místa tenistů z pátých a dalších pozic v redukovaných národních žebříčcích nahradili hráči klasifikovaní za 56. pozicí žebříčku, kteří současně splňovali podmínku hranice čtyř olympioniků na konkrétní stát. Zbylých osm míst do počtu 64 hráčů soutěže ve dvouhře bylo uděleno ve formě divokých karet Olympijským výborem ITF dalším olympijským účastníkům.

Hráči museli také v letech 2009–2012 nastoupit alespoň ke dvěma mezistátním utkáním ve Davis Cupu, z toho k jednomu v období 2011–2012.

Legenda

Poznámky
 Jihoafričan Kevin Anderson po svatbě s americkou občankou Kelsey O’Nealovou požádal ve Spojených státech o zelenou kartu. Díky tomu nemohl opustit americké území a nehrál Davis Cup 2012. Nesplnil tak jedno z kvalifikačních kritérií.
 Ačkoli Belgičan David Goffin nastoupil pouze k jedinému daviscupovému utkání v kariéře a nesplnil tak kvalifikační kritérium, tak jej Belgický olympijský svaz nominoval do turnaje, protože se umístil mezi 56. nejvýše postavenými hráči, kteří byli schopni automaticky nastoupit do soutěže.

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2012